Пеларродригес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро. Занимает площадь 14,64 км². Население — 182 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки